

Persone
Ashley Kratzer (1999) – tennista statunitense
Evi Kratzer (1961) – ex fondista svizzera 
Leon Kratzer (1997) – cestista tedesco
Nikolaus Kratzer (1487-1550) – matematico tedesco

Altro 
14262 Kratzer – asteroide